Trauung mit Hindernissen steht für:

 Buster Keatons Trauung mit Hindernissen, US-amerikanischer Film von Edward F. Cline und Buster Keaton (1920)
 Trauung mit Hindernissen (2018), deutscher Fernsehfilm von Anna-Katharina Maier

Siehe auch:
 Hochzeit mit Hindernissen